Гражданская война в Колумбии:

 Гражданская война между централистами и федералистами (1812—1814)
 Война Высших (1839—1842)
 Гражданская война в Колумбии (1851)
 Гражданская война в Колумбии (1854)
 Гражданская война в Колумбии (1860—1862)
 Гражданская война в Колумбии (1876—1877)
 Гражданская война в Колумбии (1884—1885)
 Гражданская война в Колумбии (1895)
 Тысячедневная война (1899—1902)
 Ла Виоленсия (1948—1958)
 Гражданская война в Колумбии (с 1964)